Champion of Champions 2020 – profesjonalny nierankingowy turniej snookerowy, rozegrany został w Marshall Arena w Milton Keynes, Anglia, w dniach 2-8 listopada 2020 roku.

Nagrody 
 Zwycięzca: £150 000
 II miejsce: £60 000
 Półfinał: £30 000
 Ćwierćfinał: £17 500
 Runda 1: £12 500
 Pula nagród: £440 000

Gracze 
Poniżej lista 16 graczy zakwalifikowana do gry w turnieju

Drabinka turniejowa

Finał

Breaki stupunktowe turnieju 
 141, 139, 121, 121, 115, 109, 108, 104, 101, 100  Neil Robertson
 138, 119, 117, 112, 107, 103  Judd Trump
 137, 137, 131  Mark Selby
 130  Kyren Wilson
 125, 119, 110, 105, 104, 102, 102, 101  Mark Allen
 111  John Higgins
 107  David Gilbert
 107  Michael Holt

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Champion of Champions 2020 w serwisie snookerworld.pl
 wst.tv
 Oficjalna strona turnieju

2020 w Anglii
2020 w snookerze
Nierankingowe turnieje snookerowe
Sport w Milton Keynes